Seznam jazyků řazený podle příslušnosti k jazykovým rodinám a podle zeměpisné blízkosti. Viz též abecedně řazený seznam. Seznamy nejsou a ani nemohou být úplné. Na světě je kolem 7000 jazyků a ne u všech panuje shoda, zda jde o samostatný jazyk, nebo pouze o dialekt jiného jazyka.

Související články 
 Seznam jazyků řazený abecedně

Externí odkazy 
 Ethnologue language family index

Jazyků a jazykových rodin